Гоморра:
 Гоморра — библейский город, согласно Библии, уничтоженный Богом вместе с Содомом за грехи жителей.
 Операция «Гоморра» — серия «ковровых бомбардировок» Гамбурга в июле 1943 года.
 Гоморра (фильм) — кинофильм режиссёра Маттео Гарроне, снятый в 2008 году.
 Гоморра (телесериал) — телесериал 2014 года.

См. также 
 Содом и Гоморра (значения)
 Содом
 Хомора
 Каморра (значения)
 Гамора